North Dakota je lahko

 izvirno angleško ime za Severno Dakoto
 USS North Dakota (BB-29) - bojna ladja Vojne mornarice ZDA